Batis Boie, 1833 – rodzaj ptaków z rodziny krępaczków (Platysteiridae)
 Batis P. Browne – rodzaj roślin z rodziny Bataceae
 Batis Bonaparte,1838 – synonim rodzaju Raja